Хед () — английская фамилия.

Носители фамилии 
 Хед, Бесси (1937—1986) — южноафриканская и ботсванская писательница, писала на английском языке.
 Хед, Мартин Джонсон (1819—1904) — американский художник-натуралист.
 Хед, Патрисия Сью (1952—2016) — тренер-эмерит студенческой баскетбольной команды «Теннесси Леди Волантирс», более известна как Патрисия Сью Саммитт.
 Хед, Пол (род. 1965) — британский легкоатлет, метатель молота.
 Хед, Эдмунд Уокер (1805—1688) — британский колониальный чиновник, филолог и искусствовед, генерал-губернатор провинции Канада.

Псевдоним 
 Хед (род. 1970) — американский гитарист и один из основателей ню-метал-группы Korn, настоящее имя Брайан Филип Уэлч
 Черстин Хед (1890—1961) — шведская поэтесса.

См. также 
 Хёд — в германо-скандинавской мифологии один из асов, слепой
 Хэд

Примечания